Ineson ist der Familienname folgender Personen:

 Chris Ineson (* 1945), neuseeländischer Hockeyspieler
 Phil Ineson, US-amerikanischer Hochschullehrer
 Ralph Ineson (* 1969), englischer Schauspieler
 Tony Ineson (* 1950), neuseeländischer Hockeyspieler

Sonstiges:
 Ineson-Gletscher, Gletscher auf der James-Ross-Insel in der Antarktis